Bogorodskij rajon  è un toponimo di vari rajon della Russia

 Bogorodskij rajon, rajon nell'Oblast' di Kirov
 Bogorodskij rajon, rajon nell'Oblast' di Nižnij Novgorod

Pagine correlate 

 Bogorodskij